Grafentraubach steht für:
 Grafentraubach (Laberweinting), Pfarrdorf der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grafentraubach (Fluss), früher nur Traubach, linker Zufluss der Kleinen Laber bei Grafentraubach, Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Holztraubach
 Traubach